

Personnalités 

 Christian Ivaldi, pianiste français ;
Serena Ivaldi, chercheuse en robotique, spécialiste de l'interaction humains-robots.

Mythologie 
 les fils d'Ivaldi, personnages de la mythologie nordique